Ибн-Эзра (ibn Ezra):

 Авраам ибн Эзра (1093—1167) — еврейско-испанский философ, математик, астроном, астролог и библейский толкователь.
 Моше ибн Эзра (1055—1139) — еврейско-испанский поэт.
  (XVII век) — турецкий раввин.
 Иуда ибн-Эзра (или Иегуда; XII век) — испанский государственный и общественный деятель.

Примечания